(mort le  à Sutton Walls, dans le Herefordshire) est roi d'Est-Anglie dans la seconde moitié du . L'histoire de son règne n'est pas connue avec suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer qu'il règne de façon indépendante, mais sa mort ordonnée par le roi Offa de Mercie met en évidence la domination du royaume de Mercie sur celui d'Est-Anglie. 

Æthelberht est canonisé, et fêté comme saint de l'Église catholique le .

Histoire et tradition hagiographique 

Son règne débute peut-être en 779, date fournie par une hagiographie beaucoup plus tardive et sujette à caution. Ainsi, au  Richard de Cirencester brosse le portrait détaillé d'un roi pieux et sage, qui serait le fils d'Æthelred Ier d'Est-Anglie et de Leofrana de Mercie. 

En l'absence de charte est-anglienne, il n'est pas possible de déterminer s'il assume un règne véritable ou s'il reste sous la domination d'un roi suzerain. On sait qu'Offa de Mercie lui ordonne de ne plus frapper sa propre monnaie, dont seules trois pièces ont été retrouvées. L'une de ces pièces, qui aurait été découverte en 1908 à Tivoli, près de Rome, est d'un type semblable à celles d'Offa. Sur une face est écrit le mot REX, avec une image de Romulus et Rémus tétant la louve : à l'avers sont écrits les noms du roi et de son monnayeur, Lul, qui frappait également des pièces pour Offa et Cenwulf de Mercie. Pour l'historien Andy Hutcheson, la présence de runes sur cette pièce est l'indice d'un . Selon une autre spécialiste, Marion Archibald, la frappe de pièces  de ce genre, visant à gagner des alliés à Rome, signifie vis-à-vis d'Offa qu'Æthelberht fait preuve d'.

En 793, le monastère de Lindisfarne est mis à sac par les Vikings ; un an plus tard, c'est Jarrow qui subit également une attaque sur la côte est du pays. L'historien Steven Plunkett y voit d'autant plus de raisons de chercher à marquer l'autorité du souverain est-anglien. C'est ainsi que peut être interprétée la volonté d'Æthelberht de s'inscrire dans la lignée royale des Wuffingas, ce qu'indiquent sur ses pièces le symbole de la louve romaine et le mot REX : une monarchie solidement assise s'impose en effet à la suite des attaques des Vikings.

Mort et canonisation 

Æthelberht est mis à mort par Offa de Mercie à Sutton Walls dans des circonstances peu claires. Il y aurait été attiré sous le prétexte fallacieux d'épouser Ælfthryth, une des quatre filles d'Offa. Selon la Chronique anglo-saxonne, il est décapité. La mort d'Æthelberht anéantit tout espoir d'union pacifique entre les peuples angliens et conduit à la domination de l'Est-Anglie par la Mercie : les rois merciens régnent sur l'Est-Anglie pendant les trois décennies qui suivent. 

Æthelberht fait partie de ces princes que certains historiens qualifient de « souffre-passion », canonisés parce qu'ils ont accepté une mort violente pour le bien de leur peuple. Il est fêté le 20 mai. La cathédrale de Hereford lui est dédiée, ainsi que plusieurs églises paroissiales dans le Norfolk et le Suffolk. Au , la musique pour l'Office de saint Ethelbert apparaît encore dans le Bréviaire de Hereford.

Références

Bibliographie 

 
 .

Liens externes
 

Décès en 794
Monarque d'Est-Anglie
Saint catholique et orthodoxe du VIIIe siècle
Saint catholique et orthodoxe des iles britanniques
Saint anglo-saxon
Chrétien martyr au VIIIe siècle
Chrétien martyr en Grande-Bretagne
Condamné à mort exécuté
Aethelberht 02
Personnalité anglaise du VIIIe siècle